Salvini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Maria Salvini (1653–1729), italienischer Philologe
 Gian Paolo Salvini (1936–2021), italienischer Jesuit und Publizist
 Luitfried Salvini-Plawen (1939–2014), österreichischer Zoologe
 Matteo Salvini (* 1973), italienischer Politiker (Lega Nord)
 Mirjo Salvini, italienischer Altorientalist
 Rudy Salvini (1925–2011), US-amerikanischer Jazztrompeter und Bandleader
 Salvino Salvini (1824–1899), italienischer Bildhauer und bildender Künstler
 Tommaso Salvini (1829–1915), italienischer Schauspieler